Saint-Nicolas-des-Bois kan syfta på:
 Saint-Nicolas-des-Bois, Manche
 Saint-Nicolas-des-Bois, Orne